Caca ou Cacá peut désigner :

Excrément 
 le caca, un nom familier donné aux excréments ;
 le caca d'oie, une couleur brun-vert ;
 caca boudin et caca prout, des expressions enfantines ;
 l'arbre caca (Sterculier fétide), dont le nom provient de son odeur ;
 Explosion de Caca, un groupe de rock suisse-romand de la fin des années 1990 ;
 , un album de musique metal sorti en 1995 par le groupe Papa Roach.

Prénom 
Dans les pays lusophones, Cacá est un diminutif de Carlos. Il n'a pas de connotation péjorative car « caca » (excrément en français) se dit « cocô » en portugais.
 , un acteur né en 1953
 Cacá Diegues, un cinéaste brésilien né en 1940
 , un marionnettiste à la télévision
 Cacá Rosset, un dramaturge
 Cacá Bueno, un pilote automobile brésilien né en 1976

Divers 
 Le caca ravet, un petit arbre de la famille des Myrsinacées que l'on retrouve dans les forêts humides d'Amérique centrale, notamment en Martinique ;
 Caca, une divinité mineure de la mythologie romaine.
 Libcaca (Color AsCii Art) : Bibliothèque logicielle pour la vidéo